Apolodoro (Ἀπολλόδωρος Apollodoros en griego) puede referirse a:

 Apolodoro de Acarnas (), conocido por los discursos forenses de Demóstenes.
 Apolodoro de Artémita, (), historiador.
 Apolodoro de Atenas (180-119 a. C.) mitógrafo.
 Apolodoro de Caristo (), poeta cómico de Eubea perteneciente a la Comedia Nueva.
 Apolodoro de Casandrea (), tirano de Casandrea.
 Apolodoro de Cícico (), seguidor de Demócrito.
 Apolodoro de Damasco (97-130), arquitecto de la Roma imperial.
 Apolodoro el Epicúreo (), filósofo.
 Apolodoro de Falero (ca. 429 a. C.-), seguidor de Sócrates.
Apolodoro (pintor de vasos), pintor de vasos activo en Atenas hacia finales del  o principios del 
 Apolodoro de Gela (), poeta cómico siciliano contemporáneo de Menandro, citado por Suidas, que le atribuye siete obras.
 Apolodoro el Insensato (), escultor que destruía sus mejores obras.
 Apolodoro de Lemnos (), escritor y naturalista.
 Apolodoro de Pérgamo (), maestro de retórica en la Roma de Octavio Augusto.
 Apolodoro de Seleucia (), filósofo estoico frecuentemente citado por Diógenes Laercio.
 Apolodoro el siciliano (), seguidor de Cleopatra.
 Apolodoro Skiagraphos, "pintor de las sombras" (fl. ca. 400 a. C.), pintor y tratadista ateniense que introdujo nuevas técnicas en perspectiva y claroscuro.
 Apolodoro de Tarso, dramaturgo de Tarso.
 Apolodoro (corredor olímpico), ()
 Apolodoro (), jurisconsulto.
 Pseudo-Apolodoro, el autor de la Biblioteca mitológica atribuida erróneamente a Apolodoro de Atenas.
 Apollodorus (cráter de Mercurio)